Список известных носителей-мужчин см. Киндинов.

Киндинова — русская фамилия. Известные носители :

 Киндинова, Галина Максимовна (род. 1944) — советская и российская актриса театра и кино.
 Киндинова, Наталия Арсеньевна (род. 1939) — советская актриса театра и кино, театральный педагог.